Kubo kan som auktorsförkortning betyda:

 Itsuo Kubo
 Hitoshi Kubo

Robotskapade auktorsförkortningar